Драј Риџ има више значења:
 Драј Риџ (Охајо)
 Драј Риџ (Кентаки)